Baptista ist der Familienname folgender Personen:

 Abdon Baptista (1851–1922), brasilianischer Arzt und Politiker
 Abel Baptista (* 1963), portugiesischer Politiker
 Alba Baptista (* 1997), portugiesische Schauspielerin
 Alexandre Baptista (* 1941), portugiesischer Fußballspieler
 António Maria Baptista (1866–1920), portugiesischer Militär und Politiker
 Armando Baptista-Bastos (1934–2017), portugiesischer Journalist und Schriftsteller
 Bruno Baptista (* 1997), brasilianischer Automobilrennfahrer
 Cyro Baptista (* 1950), brasilianischer Jazzperkussionist
 Eduardo Baptista (* 1972), brasilianischer Fußballtrainer
 José Baptista (* 1947), venezolanischer Boxer
 Júlio Baptista (* 1981), brasilianischer Fußballspieler
 Luis F. Baptista (1941–2000), US-amerikanischer Ornithologe und Bioakustiker
 Luiz Olavo Baptista (1938–2019), brasilianischer Jurist und Mitglied Appellate Body der WTO
 Messias José Baptista (1968–2005), brasilianischer Dreispringer
 Nelsinho Baptista (* 1950), brasilianischer Fußballspieler und -trainer
 Ricardo Baptista (* 1982), osttimoresischer Politiker
 Silverio Pinto Baptista (* 1969), osttimoresischer Beamter und Menschenrechtler

 Werner Baptista (1946–2012), Schweizer Art-Brut-Künstler

Siehe auch:
 Baptist
 Baptiste
 Battista